FNL steht für:
 Fördergemeinschaft Nachhaltige Landwirtschaft, Berlin
 Front National de Libération, die Nationale Front für die Befreiung Südvietnams
 Forces Nationales de Libération, Rebellenorganisation aus Burundi
 Fünf Neue Länder bzw. Fünfneuland, die neuen Bundesländer Deutschlands, siehe Neue Länder
 Finnish National League, inoffizielle Bezeichnung der ersten finnischen Eishockeyliga SM-liiga
 Friday Night Lights (Fernsehserie), eine amerikanische Fernsehserie
 Fotbalová narodní liga, die zweithöchste tschechische Fußball-Liga der Männer
 Föderation Neue Linke, Herausgeber von MAD (Zeitschrift)
 Bahnhof Niederwalgern (DS100-Code)

FNL